Taure Estacili Corví (en llatí Titus Statilius Taurus Corvinus) va ser un magistrat romà que va néixer al . El seu pare era Tit Estacili Taure, cònsol l'any 11. La seva mare es deia Valèria Messalina, filla de Marc Valeri Messala Corví. Un germà seu, Tit Estacili Taure, va ser cònsol l'any 44.

Va ser elegit cònsol l'any 45 junt amb Marc Vinici. Era probablement el mateix Estatili Corví que va conspirar contra l'emperador Claudi juntament amb Servi Asini Celer.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 40